La Marina Alta est une comarque de la province d'Alicante, dans la Communauté valencienne, en Espagne. Son chef-lieu est Dénia.

Communes et population 

Source: Institut National de Statistiques Espagnol ()

Comarque dans la province d'Alicante